Paclt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jiři Paclt
 Jiři Jiré Paclt